Francisco Santa Cruz puede hacer referencia a:

 Francisco Santa Cruz (1797-1883) político español;
 Francisco Santa Cruz (1836-1902) político mexicano;
 Francisco Santa Cruz (1899-1957) pintor español;